Els 100 metres lliures masculí es va celebrar entre el 5 i el 6 d'agost al Kazan Arena Stadium a Kazan.

Rècords 
Els rècords del món abans de començar la prova:

Resultats 
Les sèries es van disputar a les 09:43.
 Classificats

Semifinals 
Les semifinals es van disputar a les 17:32.

Semifinal 1

Semifinal 2

Final 
La final es va celebrar a les 18:05.

Referències 

100 metres lliures masculi